Camp Hill (Pennsylvanie)
Camp Hill (Alabama)